Sauber je švicarska momčad i konstruktor u Formuli 1. Momčad je 1970. osnovao Peter Sauber krenuvši u nižim kategorijama natjecanja da bi 1993. osnovao vlastitu F1 momčad. Godine 2005. momčad prodaje njemačkom proizvođaču automobila BMW-u. Momčad se u to vrijeme (2006. – 2010.) natjecala pod imenom BMW Sauber koja je nakon pet sezona utrkivanja odustala od natjecanja zbog enormnih troškova koje je BMW morao izdvajati za F1 ekipu. Momčad je tada ponovo prodana natrag osnivaču Peteru Sauberu te se ime ekipe Sauber ponovno vraća na startni grid u sezoni 2011. Momčad je u vrijeme BMW-ovog vlasništva ostvarila zavidne rezultate u odnosu na Sauberovu prošlost. Robert Kubica ostvario je jedinu pobjedu za tim na VN Kanade 2008., a godinu ranije momčad je završila kao druga u poretku konstruktora.

BMW Sauber
BMW Sauber je bio naziv konstruktora Formule 1 koji se je natjecao u istoj od 2006. – 2010. god. s time da se BMW formalno povukao godinu ranije (2009.) Momčad je posjedovala dvije baze koje su se nalazile u Hinwilu u Švicarskoj za razvoj i proizvodnju šasija bolida i u Münchenu u Njemačkoj za razvoj i proizvodnju motora. Momčad je 2005. nastala preimenovanjem imena Sauber, kojeg je BMW kupio. Ekipu je u tom razdoblju vodio Dr. Mario Theissen. Kada je sredinom 2009. BMW najavio da se povlači iz Formule 1 budućnost ekipe nije bila sigurna sve do kraja godine, da bi na kraju na svu sreću nakon dugo odugovlačenja ipak bila prodana svom osnivaču Peteru Sauberu. Momčad je službeno uvedena u prvenstvo kao BMW Sauber unatoč povlačenju BMW-a iz formule 1 i korištenju Ferrarijevih motora. Tim je tvrdio da je naziv zadržan iz "razloga vezanih s dogovorom Concorde", te je izražena namjera o promjeni imena tijekom sezone, što se na kraju ipak nije dogodilo.

Rezultati

Vanjske poveznice

 Službena stranica momčadi

Momčadi Formule 1
Formula 1 u Švicarskoj